Inhibidor de corrosió, substància que disminueix la taxa d'oxidació dels metalls 
 Inhibidor enzimàtic, substància que s'enllaça a un enzim i en disminueix l'activitat
 Inhibidor de reacció, substància que evita o disminueix la taxa d'una reacció química